Бетти Бернис Леннокс (; род. 4 декабря 1976 года в Оклахома-Сити, Оклахома, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 2000 года в первом раунде под общим шестым номером клубом «Миннесота Линкс». Играла на позиции атакующего защитника.

Ранние годы 
Бетти родилась 4 декабря 1976 года в Оклахома-Сити, столице штата Оклахома, в семье Эй Би Леннокса и Бернис Джефферис, у неё есть пять братьев, Фредди, Карл, Эй Би, Альфред и Чарльз, и три сестры, Лела, Руби и Виктория. В детстве её семья перебралась в город Индепенденс (штат Миссури), где она училась в средней школе Форт-Осэйдж, в которой играла за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Миннесота Линкс»
Игроки «Канзас-Сити Легаси»
Игроки ЖБК «Элицур» Холон
Игроки «Майами Сол»
Игроки «Кливленд Рокерс»
Игроки «Сиэтл Шторм»
Игроки ЖБК «Маддалони»
Игроки ЖБК «Гдыня»
Игроки «Атланта Дрим»
Игроки БК «Надежда» Оренбург
Игроки «Лос-Анджелес Спаркс»
Игроки «Талса Шок»
Выпускники Луизианского технологического университета